Божичи — русский дворянский род.

Знатнейшая фамилия в Иллирии, происходящая от консула Боэция. Потомок этой фамилии Пантилимон Божич переселился в Россию и служил в 1704 году полковником в Сербском полку.

История 
Проезжая через Бухарест, от случайно оказавшегося там знаменитого иерусалимского патриарха Досифея он получил рекомендательное письмо к казачьему гетману Мазепе. В Москве Божич, уже с рекомендациями Мазепы, явился к канцлеру Головкину, который отвечал за иностранные дела. В письменном сообщении Пантелеймон Божич приводит следующие интересные слова: «Того ради доношу Его Величеству, что я прислан от всех начальных сербов, которые живут под цесарем в Венгерской земле при границах турских, прося его величество, дабы знали мы, что изволяет нас иметь за своих подданных и верных, и во все время приличное ведал бы, что всегда готовы будем служить против бусурман без всякой платы и жалованья, никакого ружья не требуя, но токмо за едино православие, а коликое число войска нашего будет, сам Его Царское величество удивится, и желаем ведать, если Его Величество будет иметь под своею рукою, понеже хотя принуждали нас бунтовщики венгерские, чтоб мы были с ними против Цесаря, однако… в том отказали и ни во что не вступились, покамест здесь я побуду и уведомлюся, как нам поступать и долго ли ожидать или бы где себе какого места искать. Такожде и прочие сербы, которые суть под бусурманом и венецианами, все во единомыслии с нами пребывают, в чем иные надежды по бозе, кроме Его Величества не имеем, и если Его Величество оставит нас, тогда все православные погибнем». Божич, как и многие другие, остался в России, но только в качестве связного царя Петра с сербами. Пантелеймон Божич — участник Полтавской битвы (1709). Сын его, бригадир в отставке (1762), Иван Пантелеймонович получил в 1737 году от князя Рудольфа Кантакузена грамоту на баронское достоинство. Сын его, депутат комиссии по составлению Уложения, Гавриил Иванович, в 1784 году внесен в I часть родословной книги Черниговского наместничества. Последним представителем Божичей был Григорий Гаврилович, нежинский поветовый маршал (1819).

Описание герба 
В щите, разделённом на четыре части, посередине находится золотой щиток с означением в оном якоря. В первой части в красном поле видны выходящие из боков щита две руки, поддерживающие корону, украшенную жемчугом. Во второй в зелёном поле находится золотой лев, имеющий в передних лапах лук со стрелою. В третьей в зеленом же поле золотой медведь, передними лапами держит натянутый лук, а на хребте колчан со стрелами. В четвёртой части в красном поле два орлиные чёрные крыла.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короною, на поверхности которой означены два белые крыла. Намёт на щите красный, подложенный золотом. Герб рода Божичей внесён в Часть 7 Общего гербовника дворянских родов Российской империи, стр. 155.

Литература 
 

Дворянские роды России сербского происхождения
Дворянские роды, на гербах которых изображён якорь
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены медведи